Par kan syfta på:

 Par (golf) – ett golfhåls och golfbanas längdvärde i antal slag
 Par (poker) – en pokerterm
 Par (djur) – ett släkte av bredmunsflugor
 Par (ort i Storbritannien) – en ort i grevskapet Cornwall
 Ordnat par – en term i mängdteorin
 Parre, ort i Italien

Se även
 PAR - förkortning